

Localidades
Lyle (Minnesota)
Lyle (Washington)

Desambiguação